Mapo – incrocio fra il cultivar di mandarino "Avana" e il cultivar di pompelmo "Duncan"
 Mapo – stazione della metropolitana di Seul
 Mapo tofu - piatto della cucina cinese originario del Sichuan
 Mapo Mapo - liquore italiano